Суперкубок Кандиду де Оливейра 2009 года () — 31-й розыгрыш Суперкубка Португалии, в котором встречались чемпион страны сезона 2008/09 «Порту» и финалист Кубка Португалии 2008/09 «Пасуш де Феррейра». Встреча состоялась 9 августа 2009 года в Авейру, на Муниципальном стадионе.

Для «Порту» этот Суперкубок являлся 25-м по счёту (15 из них команда выигрывала), для «Пасуш де Феррейра» — первым.

Обладателем Суперкубка Португалии 2009 года стал «Порту», переигравший «Пасуш де Феррейра» со счётом 2:0. На 59-й минуте счёт открыл аргентинский нападающий «Порту» Эрнесто Фариас, в самом конце матча отрыв увеличил капитан команды Бруну Алвеш.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Португалии 2009 на сайте worldfootball.net

2009
Матчи ФК «Порту»
ФК «Пасуш де Феррейра»
Португалия
Спорт в Португалии в 2009 году
События 9 августа
Август 2009 года